Аришка:

 Аришка — река в России, приток Айвы, протекает в Пензенской области.
 Аришка — река в России, приток Суры, протекает в Ульяновской области.
 Аришка — село в Никольском районе Пензенской области.